Three Springs ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Three Springs (Kentucky)
 Three Springs (Pennsylvania)
 Three Springs (Virginia)
 Three Springs Run, Pennsylvania

in Australien:
 Three Springs (Western Australia)